Александр Викторович Чербаев () — советский и российский хоккеист, нападающий. Мастер спорта.

Биография 
Воспитанник школы воскресенского «Химика», первый тренер Михаил Иванович Жаров. В 13 лет получил тяжёлую травму и хотел уйти из хоккея. В сезонах 1990/91 — 1992/93 играл в чемпионате страны за «Химик». Чемпион мира среди молодёжных команд 1992. В сезоне 1992/93 был лидером «Химика». Не попал на победный для сборной России чемпионат мира 1993 года, так как незадолго до сборов попал в автоаварию, а впоследствии выбил плечо.

В 1992 году был выбран в 3-м раунде драфта НХЛ под 51-м номером клубом «Сан-Хосе Шаркс». В 1993 году подписал с клубом трёхлетний контракт, но долго лечился от очередной травмы плеча, и тренер Кевин Константин не дал ему шанса. Играл в низших лигах за  (IHL, 1993—1995) и  (ECHL, 1995—1996). В Европе выступал за клубы «КалПа» (Финляндия, 1996—1997), «Витковице» (Чехия, 1997—1999 — бронзовый призёр-1998), немецких «Нюрнберг Айс Тайгерc» (1999—2001),  (2001—2002), «Кассель Хаскис» (2002—2003). Играл в чемпионате России за «Ак Барс» (2003—2004), СКА (2005), «Сибирь» (2005—2006), в высшей лиге за «Химик» (2006—2007), «Дмитров» (2007—2008), МХК «Крылья Советов» (2008—2009), «Молот-Прикамье» (2009), в чемпионате Белоруссии за «Динамо» Минск (2006).

С 2019 года — директор спортивной школы «Серебряные акулы» (Москва).

Примечания

Ссылки 
 Александр ЧЕРБАЕВ. ВЕРНУТЬСЯ В ВОСКРЕСЕНСК? ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ИСКЛЮЧАЮ
 https://forchecking.ru/player.php?id=10554

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Мастера спорта России
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки «Канзас-Сити Блэйдз»
Игроки ХК КалПа
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Нюрнберг Айс Тайгерс»‎
Игроки ХК «Пройссен»
Игроки ХК «Кассель Хаскис»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Дмитров»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»